Автоматическое связывание (от ) — механизм автоматического определения необходимых библиотек при компоновке программ на языках Си или C++. Он активируется при помощи строки вида #pragma comment(lib, <название>), указываемой в заголовочных файлах библиотеки.

Большинство Windows-компиляторов по умолчанию поддерживает автосвязывание, но GCC данную технологию не поддерживает .

Ссылки 
 You can use #pragma comment(lib…) to specify linker options — поддержка от Microsoft
 Директивы Pragma — MSDN (на англ.)

C++